Randy Lewis (ur. 1945) – amerykański kierowca wyścigowy 
 Randy Lewis (ur. 1959) – amerykański zapaśnik w stylu wolnym. Mistrz olimpijski
 Randy Lewis (ur. 1978) – grenadyjski lekkoatleta

Zobacz też